Walla ist der Familienname folgender Personen: 

 August Walla (1936–2001), österreichischer Künstler
 Borromäus Walla (1702–1789), österreichischer Bischof
 Friedrich Walla (* 1941), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Hans Walla (* 1909), österreichischer bzw. deutscher Gewichtheber
 Josef Walla (1907–1994), österreichischer Motorradrennfahrer
 Kah Walla (* 1966), kamerunische Politikerin und Unternehmerin
 Marianne Walla, österreichische Schauspielerin
 Michael Walla (1892–1959), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Peter Walla (* 1967), österreichischer Neurobiologe

Siehe auch:

 Omagua (Regenwald), eine bestimmte Höhenstufe in den Anden 
 andere Schreibweise für Wallah
 Wala
 Valla
 Walla Walla